Young America Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Young America Township (Illinois)
 Young America Township (Minnesota)